Latifa Al Maktoum peut désigner :
trois filles de l'émir de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum :
Latifa Al Maktoum, vice-présidente de la Culture & Arts Authority of Dubaï, mariée au cheikh Fayçal Saud ben Khalid Al Qassimi de la famille royale de l'émirat Ras al-Khaïmah ;
Latifa Al Maktoum, née en 1985 de l'Algérienne Houria Ahmed al-M'aach, retenue contre son gré à Dubaï depuis  ;
Latifa Al Maktoum, née en 1989 de , mariée en 2009 à , prince de Fujaïrah ;
 Latifa ben Maktoum Al Maktoum, fille de Maktoum ben Rachid Al Maktoum, frère aîné décédé en 2006 de Mohammed ben Rachid Al Maktoum et donc cousine germaine des trois demi-sœurs ci-dessus. Artiste, fondatrice et directrice du centre artistique , elle est née le  et a épousé Abdallah ben Hamed ben Hamdan Al Nahyane. Cette branche de la famille vit retirée de la vie publique de Dubaï ;
Latifa ben Rachid ben Khalifa Al Maktoum, née vers 1996, fille de Fatima ben Rachid Al Maktoum  et de Rachid ben Khalifa Al Maktoum ;
Latifa ben Ahmed ben Jouma Al Maktoum, née le , cavalière qui a concouru aux Jeux olympiques d'été de 2008 et remporté des épreuves de la coupe du monde de saut d'obstacles en 2013 et en 2015.

Références